Байо́-Арменонві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на південний захід від Парижа, 75 км на північ від Орлеана, 16 км на північний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 519 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1434,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Байо-Арменонвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Байо-Арменонвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Байо-Арменонвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар